

Села:
 Голенищеве — Хмельницька область, Летичівський район
 Голенищеве — Хмельницька область, Чемеровецький район

Див. також 
 Голенищево